Mužská dvouhra Mutua Madrid Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do singlové soutěže madridského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo devět tenistů, z toho sedm řádně po výhrách ve dvou kolech a dva jako tzv. šťastní poražení. Obhájcem titulu byl srbský druhý hráč světa Novak Djoković, kterého v semifinále vyřadil španělský antukář Rafael Nadal. Jednalo se o jejich 50. vzájemný zápas, který představoval rekordní počet dvojice v otevřené éře tenisu.

Rakušan Dominic Thiem postoupil poprvé v kariéře do semifinále turnaje série Masters.
  
Vítězem se stal čtvrtý nasazený 30letý Španěl Rafael Nadal, jenž ve finále za 2.17 hodin zdolal rakouskou turnajovou osmičku Dominica Thiema po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý druhý singlový titul na okruhu ATP Tour a rekordní 52. trofej z antuky. Rovněž vyrovnal absolutní Djokovićův rekord 30 titulů ze série Masters.

Od ledna 2017 se Nadal probojoval do šesti finále z osmi odehraných turnajů a dominanci na antukovém povrchu potvrdil zápasovou bilancí 15:0. Z Madridu si odvezl pátou trofej, když ve španělské metropoli vyhrál již v letech 2005, 2010, 2013 a 2014. Rakušana Thiema zdolal potřetí v sezóně a zvýšil aktivní poměr na 4–1. Před turnajem se potýkal se zánětem středního ucha. Na 4. místě žebříčku ATP následně vystřídal Rogera Federera.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
 Andy Murray (3. kolo)
 Novak Djoković (semifinále)
 Stan Wawrinka (2. kolo)
 Rafael Nadal (vítěz)
 Milos Raonic (3. kolo)
 Kei Nišikori (čtvrtfinále, odstoupil)
 Marin Čilić (2. kolo)
 Dominic Thiem (finále)

 David Goffin (čtvrtfinále) Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo, odstoupil) Tomáš Berdych (3. kolo) Grigor Dimitrov (3. kolo) Lucas Pouille (1. kolo) Jack Sock (1. kolo) Gaël Monfils (1. kolo) Nick Kyrgios (3. kolo)''
}}

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=LL
|RD1-team1= Borna Ćorić
|RD1-score1-1=1
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=8
|RD1-team2= Dominic Thiem
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3= 
|RD1-team3= Pablo Cuevas|RD1-score3-1=3
|RD1-score3-2=6|RD1-score3-3=6|RD1-seed4=
|RD1-team4= Alexander Zverev
|RD1-score4-1=6|RD1-score4-2=0
|RD1-score4-3=4

|RD1-seed5=9
|RD1-team5= David Goffin
|RD1-score5-1=63
|RD1-score5-2=2
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=4
|RD1-team6= Rafael Nadal|RD1-score6-1=77|RD1-score6-2=6|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=6
|RD1-team7= Kei Nišikori
|RD1-score7-1=
|RD1-score7-2=
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Novak Djoković|RD1-score8-1=w/o
|RD1-score8-2=
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=8
|RD2-team1= Dominic Thiem
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2= 
|RD2-team2= Pablo Cuevas
|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=4
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=4
|RD2-team3= Rafael Nadal
|RD2-score3-1=6|RD2-score3-2=6
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Novak Djoković
|RD2-score4-1=2
|RD2-score4-2=4
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=8
|RD3-team1= Dominic Thiem
|RD3-score1-1=68
|RD3-score1-2=4
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=4
|RD3-team2= Rafael Nadal
|RD3-score2-1=710|RD3-score2-2=6|RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 

 Kvalifikanti 

 Šťastní poražení 
  Borna Ćorić  Jared Donaldson'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2017